Volče – wieś w Słowenii, w gminie Pivka
 Volče – wieś w Słowenii, w gminie Tolmin